Het WTA-tennistoernooi van Belgrado 125 (officieel Belgrade Ladies Open) van 2021 vond plaats van maandag 26 tot en met zaterdag 31 juli 2021 in de Servische hoofdstad Belgrado. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Russin Anna Blinkova bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Anna Karolína Schmiedlová uit Slowakije won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Nederlandse Arantxa Rus in twee sets. Het was Schmiedlová's vierde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Arantxa Rus waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Natela Dzalamidze en Oksana Kalasjnikova, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor hun openingspartij in de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste Wit-Russische duo Volha Havartsova en Lidzija Marozava won het toer­nooi. In de finale ver­sloegen zij het ongeplaatste Russische koppel Aljona Fomina en Jekaterina Jasjina in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Havartsova had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Marozava drie.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Belgrado 2021 - 2
Belgrado - 2